

Cinema 
 Revelation – film del 1916 diretto da Arthur Maude 
 Rivelazione (Revelation) – film del 1918 diretto da George D. Baker
 La Madonna delle rose (Revelation) – film del 1924 diretto da George D. Baker
 Revelation – cortometraggio del 1997 diretto da James Savoca
 Revelation – film del 1999 diretto da André van Heerden
 Rivelazione (Revelation) – film del 2001 diretto da Stuart Urban
 Revelation – cortometraggio del 2013 diretto da Joseph Morgan

Letteratura 
 I sette calici dell'eresia (Revelation) – romanzo di C. J. Sansom del 2008
 Revelation – romanzo di Karen Traviss del 2008, libro 8 della serie Legacy of the Force

Musica 
 Revelation – album di Bob Brookmeyer del 1964
 Revelation – album dei Man del 1969
 Revelation – album degli Ultravox del 1993
 Revelation – album dei 98 Degrees del 2000
 Revelation – album degli Armored Saint del 2000
 Revelation – album dei Lord Belial del 2007
 Revelation – album dei Journey del 2008
 Revelation – album dei Third Day del 2008
 Revelation – album di Christopher Lee del 2006
 Revelation Records – etichetta discografica statunitense

Videogiochi 
 Revelation – videogioco del 1984 per Commodore 64
 Revelation – videogioco del 1991 per Amiga, Atari ST, Archimedes